Ginsberg, Ginzburg – nazwisko pochodzące od nazwy miasta Günzburg

Ginsberg
 Allen Ginsberg (1926–1997) – amerykański poeta pochodzenia żydowskiego
 Aszer Ginsberg (1856–1927) – rosyjski pisarz pochodzenia żydowskiego
 Aleksander Ginsberg (1871–1911) – polski konstruktor przyrządów optycznych

Ginzburg – z języka rosyjskiego
 Christian David Ginsburg (1831–1914) – brytyjski badacz tekstu masoreckiego pochodzenia żydowskiego
 Jewgienija Ginzburg (1904–1977) – więzień, pisarka
 Grigorij Ginzburg (1904–1961) – pianista
 Witalij Ginzburg (1916–2003) – fizyk